Василий Евдокимович Фоминский () — русский промышленник, кунгурский купец первой гильдии, благотворитель и общественный деятель.

Биография 
Родился в 1819 году в Кунгуре Пермской губернии в семье мещанина и купца Евдокима Васильевича Фоминского.  

В 1846 году, после смерти отца, Василий унаследовал небольшое кожевенное предприятие. Первоначально сбыт его продукции осуществлялся только в Пермской губернии. Позднее Василий Евдокимович начал торговать на Нижегородской, Ирбитской, Крестовской, Верхнеудинской и Преображенской ярмарках. Организовал собственные магазины в Омске, Тобольске, Томске, Иркутске. Вывозил товары за границу — в Англию и Францию. Неоднократно выезжал за границу и сам — для знакомства с кожевенно-обувным производством. Привез в Кунгур мастеров обувного дела из Финляндии и Польши, открыл при своем заводе первую в городе мастерскую по пошиву изящной модной обуви.

В 1850-х годах В. Е. Фоминский начал строительство новых корпусов и переоснащение завода. Некоторые здания были сооружены в 1870-е годы по проекту пермского архитектора Р. И. Карвовского.

На предприятии выпускались кожи разных сортов, шились саквояжи, чемоданы, сумки, обувь для приисков, женская и детская обувь. Его продукция неоднократно была отмечена медалями на российских и международных выставках. 

В 1919 году завод стал государственным. В  производственных корпусах разместился кожевенный  который впоследствии вошел в состав Кунгурского кожевенно-обувного комбината. В период Великой Отечественной войны завод пошил . пар кирзовых сапог для бойцов Красной армии. 

В настоящее время здания кожевенного завода В. Е. Фоминского являются памятником градостроительства и архитектуры.

После смерти Фоминского, наследники  продали предприятие купцам Пономареву Н. А. (распорядитель Торгового дома  и Сартакову С. Л. (наследник Л. И. Сартакова).

Фоминский занимался общественной деятельностью. В течение многих лет  избирался гласным Кунгурской городской думы. Был попечителем церковноприходской школы. Жертвовал значительные средства на благоустройство Благовещенского собора.

Умер 25 января 1894 года в Кунгуре Пермской губернии. Похоронен на Вознесенском кладбище.

Семья
Отец — Евдоким Васильевич Фоминский (1782–1846).  

Дочь — Таисия, убита в 1918 году вместе с мужем Агеевым Арсением Григорьевичем большевиками.  

Внучка — Агеева Валерия Арсеньевна (1904–1983), автор дневников о семье Агеевых.

Примечания

Ссылки 
 
 Фоминский Василий Евдокимович
 О Сартаковых — купцах Кунгура

Промышленники Российской империи
Купцы Кунгура
Благотворители
Похороненные в Кунгуре